North Wootton – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 North Wootton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 North Wootton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)